Der Dreiband-Weltcup 2014/2 war das zweite UMB/ACC-Weltcupturnier im 28. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 23. bis 29. März 2014 in Luxor, Ägypten statt. Es war das erste Weltcupturnier im historischen ägyptischen Touristenort Luxor am Nil.

Geschichte 
Erstmals fand ein Weltcupturnier in Luxor statt. Durch die terminliche Nähe zum geplanten Weltcupturnier in Griechenland sagten die Griechen ihren Weltcup ab. Insider gingen davon aus, dass die Griechen, das ist im Wesentlichen die IBT Hellas, die das Turnier 2013 in Griechenland durchführte, mit dem Termin nur einen Grund für die Absage fanden. Durch die Gründung des afrikanischen Billardverbades ACC änderte sich der Modus für die letzte Qualifikationsrunde. Da jeder Kontinentalverband eine Wildcard pro Turnier bekommt, qualifizieren sich nur noch die drei besten Gruppenzweiten für das Hauptturnier der besten 32.

In den vier Qualifikationsrunden in Luxor gab es keine großen Überraschungen. Die Hauptrunde startete gleich mit einem sehr spannenden Match zwischen Tayfun Taşdemir und Eddy Leppens. Taşdemir führte bereits mit 34:5. Leppens kämpfte sich bis auf 33:38 heran. In der 21. Aufnahme konnte Taşdemir die Partie beenden. Leppens schaffte die sieben Punkte im Nachstoß zum Unentschieden. Taşdemir startete die Verlängerung mit zehn Punkten. Leppens kam danach nur noch zu einem Punkt und war ausgeschieden. Als größte Überraschung des Achtelfinales kann man den Sieg von Jean Paul de Bruijn gegen seinen Landsmann Dick Jaspers ansehen. Das Finale bestritten die beiden in der Weltrangliste führenden Frédéric Caudron und Torbjörn Blomdahl. Hier startete Caudron mit einer Serie von 19 Punkten, legte in der dritten Aufnahme drei Punkte nach und ging mit 22:0 Punkten in die Pause. Dieser Vorsprung reichte sicher zum Sieg in 13 Aufnahmen. Es war Caudrons 14. Weltcupsieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt, gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden  Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für die drei der vier Verbände CPB, ACBC, CEB und ACC, in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Filipos Kasidokostas
  Marco Zanetti
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Choi Sung-won
  Jérémy Bury
  Kim Kyung-roul
  Tayfun Taşdemir
  Daniel Sánchez
  Kang Dong-koong

Wildcardspieler:
1 × CPB:  Daniel Reyes
1 × ACBC:  Trần Quyết Chiến
1 × CEB:  Lütfi Çenet
2 × Organisierender Ausrichter:  Sameh Sidhom,  Ragay Henry

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 120 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2014/1
 Dreiband-Weltcup 2014/3
 Dreiband-Weltcup 2014/4
 Dreiband-Weltcup 2014/5

2014 2
Karambolageveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Luxor
Billardturnier in Luxor